Кривинюк - українське прізвище.

 Кривинюк Михайло Васильович — український філолог, громадський діяч. Довірена особа Лесі Українки.
 Косач-Кривинюк Ольга Петрівна — українська письменниця, перекладачка. Дочка Олени Пчілки, сестра Лесі Українки та Михайла Косача, дружина Михайла Кривинюка. 
 ‎ 

Українські прізвища